Preste puede referirse a:
Sacerdote
Cura
Presbítero
Arcipreste

Personajes que usan esa denominación
Preste Juan

Topónimos
Prats-de-Mollo-la-Preste
Cantón de Prats-de-Mollo-la-Preste
Estación Júlio Prestes
Avenida Prestes Maia

Apellido
Júlio Prestes (1882-1946), político brasileño.
Luís Carlos Prestes (1898 — 1990 ), militar y político brasileño.
Columna Prestes, movimiento político militar brasileño.
Olga Benario Prestes (1908-1942), político alemana.
Paulão Prestes (1988-), jugador brasileño de baloncesto.